Сард:

 Сард — персонаж древнегреческой мифологии.
 Сард, Ален (род. 1952) — французский продюсер.
 Сард, Филипп (род. 1948) — французский кинокомпозитор.